Socijalna stanica je tijelo pri Ministarstvu zdravstva NDH. Određena je rješenjem o uredjenju Socijalne stanice od 29. travnja 1941. godine. Određeno je da se uredi pri Ministarstvu zdravstva. Socijalna stanica imala je zadaću u prvom redu davati savjete i socijalnu pomoć svim nezavičajnicima, koji žive u gradovima da bi stekli zavičajnost grada, a ako su nevjenčani i imadu izvanbračnu djecu da bi svoje veze digli na vjenčani brak, a djecu pozakonili.

Izvori 

NDH
Socijalne djelatnosti